Ла Ормига има више значења:

 Ла Ормига (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ормига (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ормига (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ормига, Ранчо ел Бордо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ормига (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ормига (Тетепанго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ормига (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ормига (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ормига (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ормига (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику